Брисюк Микола Миколайович (1975—2016) — старшина Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Брисюк Ярослав Володимирович (* 1975) — український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах Америки.

Також 
 Борисюк